Черга — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Административный центр Чергинского сельского поселения

Название 
Название села происходит от слова «чаргы», что в переводе означает: свирепый, неукротимый, неистовый.

География 
Расположено на высоте 470 м над уровнем моря, на 169 км Чуйского тракта.

Население 

Находится на 530-м километре (от Новосибирска) трассы М-52 Чуйский тракт в вместе впадения реки Черга в Сему.

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района